Solheim ist der Familienname folgender Personen:

 Eirik Solheim (* 1960), norwegischer Hochschullehrer und Professor für orthopädische Chirurgie an der Universität Bergen
 Erik Solheim (* 1955), norwegischer Politiker
 Erik Lyche Solheim (* 1986), norwegischer Skispringer
 Fabian Wilkens Solheim (* 1996), norwegischer Skirennläufer
 Inger Lise Solheim (* 1960), norwegische Judoka
 Iselin Solheim (* 1990), norwegische Sängerin und Songwriterin
 Jorun Solheim (* 1944), norwegische Sozialanthropologin und Frauenforschungswissenschaftlerin
 Karsten Solheim (1911–2000), norwegischstämmiger Produzent von Golfschlägern 
 Ken Solheim (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Leif Solheim (* 1932), norwegischer Eishockeyspieler 
 Maria Solheim (* 1982), norwegische Musikerin
 Mats Solheim (* 1987), norwegischer Fußballspieler
 Mona Solheim (* 1979), norwegische Taekwondoin
 Nina Solheim (* 1979), norwegische Taekwondoin
 Øivind Solheim (* 1928), norwegischer Eishockeyspieler 
 Robert Solheim, norwegischer Komponist für elektronischer Musik
 Torolv Solheim (1907–1995), norwegischer Wissenschaftler, Widerstandskämpfer und Politiker
 Wilhelm Solheim, US-amerikanischer Anthropologe, spezialisiert für Südostasien
 Wilhelm Solheim (Botaniker) (1898–1978), US-amerikanischer Botaniker

Solheim steht für folgende norwegische Orte und Ortschaften sowie geografische Objekte:

 Solheim (Bergen), ein Wohngebiet in Bergen, nördlich der Ortsteile Minde und Årstad, im Fylke Vestland, Norwegen
 Solheim (Nordland), ein Ort im Fylke Nordland, Norwegen
 Solheim (Sogn og Fjordane), ein Ort in der Kommune Gloppen im Fylke Vestland, Norwegen
 Solheim (Viksdalen), ein Flur und Bauernhof beim Ort Viksdalen in der Kommune Sunnfjord im Fylke Vestland, Norwegen
 Solheim (Lørenskog), eine Ortschaft in der Kommune Lørenskog im Fylke Viken

Solheim steht weiterhin:

 Solheim Cup, ein Golf-Teamwettbewerb der Frauen
 Solheim IF,  norwegischer Fußballverein aus Lørenskog
 E. H. Hobe House-Solheim, bekannt auch als Solheim, eine Villa und ehemaliges Wohnhaus von König Gustav V. eingetragen beim National Register of Historic Places in White Bear Lake, Minnesota in den Vereinigten Staaten